bitwa pod Benewentem (275 p.n.e.)
 bitwa pod Benewentem (1266)